Scottish Football League 1891–92 var den anden sæson af Scottish Football League og dermed også det andet skotske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af tolv hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Dumbarton FC, som dermed vandt Scottish Football League for anden gang.

Resultater 

Efter sæsonen besluttede ligaen (med 12 stemmer mod 4) at reducere antallet af hold fra 12 til 10. De tre hold, der endte på 10.- til 12.-pladsen, stillede alle op til genvalg, og derudover havde fire andre hold søgt om optagelse i ligaen: Cowlairs, Kilmarnock, Northern og St. Bernard's.

Afstemningen om den ene ledige plads i ligaen den efterfølgende sæson blev vundet af St. Mirren, som opnåede 11 stemmer, mens Cambuslang på andenpladsen opnåede syv stemmer.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Scottish League 1891-92 
 Scottish Football Historical Archive – Scottish Football League – Re-elections 1891-1951

Noter 

Sæsoner i Scottish Football League
Fodbold i 1891
Fodbold i 1892